

Sigle 
 Lattato deidrogenasi o Latticodeidrogenasi (Lactate dehydrogenase) – un enzima presente in due isoforme, L-lattato deidrogenasi e D-lattato deidrogenasi
 Le Droit Humain – organizzazione massonica internazionale
 Ligue des droits de l'homme – lega dei diritti umani, organizzazione non governativa francese

Codici 
 LDH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lord Howe Island (Australia)
 ldh – codice ISO 639-3 della lingua lamja-dengsa-tola